О́ксино — название населённых пунктов в России:

 Оксино — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Оксино — деревня в Чеховском районе Московской области.
 Оксино — село в Заполярном районе Ненецкого автономного округа.